Омер Фарук Ашик (; род. 4 июля 1986 года, Бурса, Турция) — турецкий профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Чикаго Буллз». Спортивную карьеру начал в 2005 году в турецком чемпионате за «Фенербахче». В 2010 году в составе национальной сборной Турции завоевал серебряные медали на домашнем чемпионате мира. В 2010 году подписал контракт с «Чикаго Буллз».

Карьера в НБА 
Омер Ашик был выбран на драфте НБА 2008 года во втором раунде под общим 36 номером клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс». После драфта его сразу же обменяли в «Чикаго Буллз». С клубом Ашик подписал контракт 13 июля 2010 года. Дебют Ашика в НБА состоялся 27 октября 2010 года в первой игре регулярного чемпионата против «Оклахома-Сити Тандер». С каждой игрой сезона Ашик получал все больше и больше минут на игровой площадке и в играх плей-офф стал одним из первых, выходящих со скамейки. В одной из игр он сломал левую малую берцовую кость. Ашик пропустил весь следующий сезон и смог выйти на площадку только в играх плей-офф 2011 года.

В сезоне 2012/13 был дважды оштрафован в НБА за симуляцию, при этом оба раза причиной послужили эпизоды борьбы Ашика с центровым «Сан-Антонио» Тимом Данканом.

15 июля 2014 года Ашик был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс» в результате трёхстороннего обмена между «Рокетс», «Вашингтон Уизардс» и «Пеликанс».

В сезоне 2017/18 был обменян из Нью Орлеан Пеликанс в Чикаго Буллз.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

 
 Биография на FIBA.com
 Статистика выступлений в НБА на basketball-reference.com

Родившиеся в Бурсе
Баскетболисты Турции
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки сборной Турции по баскетболу